Norrbotten kan syfta på:

Områden
Norrbotten – ett landskap i Sverige
Norrbottens län – ett län i Sverige

Militär
Norrbottens artillerikår – ett svenskt artilleriförband åren 1928–1951.
Norrbottens flygbaskår – ett tidigare namn på Norrbottens flygflottilj.
Norrbottens flygflottilj – ett svenskt flygförband sedan 1963.
Norrbottens försvarsområde – ett svenskt försvarsområde åren 1942–2000.
Norrbottens gränsjägare – ett svenskt gränsjägarförband åren 1998–2000.
Norrbottens gränsjägargrupp – ett svenskt hemvärnsförband åren 2000–2004.
Norrbottens kavallerikår – ett svenskt planerat men aldrig uppsatt kavalleriförband.
Norrbottens pansarbataljon – ett svenskt pansarförband sedan 1957.
Norrbottens regemente – ett svenskt infanteri- och senare pansarförband sedan 1841.
Norrbottensbrigaden – ett svenskt infanteri- och senare pansarförband åren 1949–2000.
Norrbottensgruppen – ett svenskt hemvärnsförband sedan 2000.

Övrigt
 Region Norrbotten – en regionkommun
Norrbottens Järnverk – ett järnverk i Sverige
Norrbottens regemente – ett regemente i Sverige
Norrbottens-Kuriren – en svensk tidning
Norrbottens Fotbollförbund – ett fotbollsförbund i Sverige

Se även
Nordbotten